Die Saguenéens de Chicoutimi (engl. Chicoutimi Saguenéens) sind ein kanadisches Junioren-Eishockeyteam aus Chicoutimi in der Provinz Québec, das momentan in der Ligue de hockey junior majeur du Québec spielt. Seine Heimspiele trägt das Franchise im Centre Georges-Vézina aus.

Geschichte 
Zur Saison 1973/74 wurden die Saguenéens de Chicoutimi gegründet, der Beiname Saguenéens bedeutet übersetzt „Menschen aus der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (kurz: Saguenay)“. Bereits zweimal gewannen die „Sags“ die Coupe du Président, die Meisterschaft der LHJMQ, was sie sowohl 1991 als auch 1994 zur Teilnahme am Memorial Cup berechtigt. Allerdings scheiterte das Team bei beiden Teilnahmen bereits in der Vorrunde dieser Meisterschaft der Dachorganisation CHL, die jährlich zwischen den Meistern der drei kanadischen Top-Juniorenligen WHL, OHL und LHJMQ ausgespielt wird. 1997 nahm das Franchise als Vizemeister der LHJMQ ebenfalls am Memorial Cup teil, da der Meister Hull Olympiques als Gastgeber des Turniers automatisch qualifiziert war. 1988 war bereits der Memorial Cup im heimischen Centre Georges-Vézina ausgetragen worden, da die damaligen LHJMQ-Regeln jedoch besagten, dass der Gastgeber zumindest im Ligenfinale gestanden haben muss, um am Cup teilnehmen zu dürfen, waren die Saguenéens nicht zur Teilnahme berechtigt.

Logos

Spielzeiten

Bekannte ehemalige Spieler 
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Saguenéens verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Einige von ihnen sind:

Gesperrte Nummern 
Rückennummern von besonders verdienten Spielern wurden "gesperrt", das heißt, sie werden nicht mehr an andere Spieler vergeben.
 14 Alain Côté
 16 Normand Léveillé
 18 Sylvain Locas
 20 Marc Fortier
 21 Guy Carbonneau
 29 Félix Potvin

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Eishockeyverein (Ligue de hockey junior majeur du Québec)
Organisation (Québec)
Sagueneens de Chicoutimi